Penko est un nom de famille slovène notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1910–1983), acteur de théâtre slovène ;
 Gorazd Penko (né en 1961), coureur cycliste et directeur sportif slovène ;
 Izidor Penko (né en 1996), coureur cycliste slovène ;
  (né en 1981), joueur de hockey slovène.

Notes et références 

sl:Penko